Готлиб Зигфрид Байер (; ,  — , ) — немецкий , , один из первых академиков Петербургской академии наук и исследователь русских древностей.
Зачинатель истории как науки в России.

Биография 
В 1710 он поступил в Кёнигсбергский университет, где стал изучать восточные языки, в особенности китайский, затем отправился в путешествие по Германии и, возвратившись оттуда, начал в 1717 г. читать в Кёнигсбергском университете лекции по греческой литературе. В 1725 г. Байер переселился в Петербург, где в Академии наук занял кафедру по восточным древностям и языкам: китайскому, монгольскому, калмыцкому, маньчжурскому, тангутскому, тибетскому и даже «браминскому», то есть санскриту, которым он занимался с приезжим индийцем; кроме работ по этим предметам, он занимался также устройством Академической гимназии.

В русской историографии Байер, не знавший русского языка, является основателем скандинавской школы. За всё время своего пребывания в Петербурге Байер принимал живое участие в судьбах Академии и ратовал за свободное её развитие. Так, он, например, составил жалобу, которую академики подали Петру II в 1729 г. на секретаря Академии Шумахера и в которой они, между прочим, ходатайствовали об утверждении академического регламента; в 1732 году разработал академический устав; в 1727 году, по отъезде академика Коля, принял на себя надзор над Академической гимназией.

Байер был в хороших отношениях с вице-канцлером Остерманом и с Феофаном Прокоповичем, который покровительствовал ему и которому посвящено одно из важнейших сочинений Байера — «Museum sinicum». Существует между прочим указание на то, что посвящение это весьма напоминает анонимную «Vita Theophanis Prokopoviz», которую Шерер напечатал в своих «Nordische Nebenstunden» (1776 г.). Будучи недоволен академическими порядками и находясь постоянно в ссоре с Шумахером, который не допускал его даже до пользования нумизматическими коллекциями Академии, Байер постоянно хлопотал о возвращении на родину. Получив наконец в 1736 г. увольнение, он отправил в Кёнигсберг свою драгоценную библиотеку, намереваясь следующей зимой уехать из Петербурга, но в феврале 1738 г. он скончался от горячки.

Богатый материал для биографии Байера из архива Академии наук разработан Пекарским в его «Истории имп. Академии наук» (I т., стр. 180—196, а также и в других местах этого сочинения), где приведен также и полный список его сочинений и их переводов.

Из книги Шлёцера «Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлёцера, им самим описанная» известно, что за 12 лет пребывания в России Байер так и не выучил русского языка.

Умер в Петербурге, похоронен на одном из утраченных кладбищ Васильевского острова.

Историография 
В первых одиннадцати томах «Записок Академии» помещены некоторые переводы сочинений Байера:
 «Historia Osrhоёna et Edessena nummis illustrata» (С.-Петербург, 1873);
 «Historia regni Graecorum Bactriani» (1738 г.);
 «De origine et priscis sedibus Scytharum» (русский перевод в «Записках Академии», т. 1, 1728);
 «De Scythiae situ, qualis fuit sub aetate Herodoti» (русский перевод в том же томе);
 «De Cimmerus» (русский перев. во II томе);
 «De Varagis» (русский перевод Кондратовича п. з.
 «Сочинение о Варягах»  в IV томе, 1768 г.);
 «De Russorum prima expeditione Constantinopolitana» (VI том);
 «De Venedis et Eridano fluvio» (VII том);
 «Origines russicae» (VIII том);
 «Geographia Russiae … ex Constantino porpnyrogenneta» (IX том, русский перевод 1767 г.).
 «Geographia Russiae ex scriptoribus septentrionalibus» (том X; русский перевод 1767 г.);
 «De Hyperboreis» (том XI).
 Только в русском переводе явилось сочинение: «Краткое описание случаев, касающихся Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу» (СПб., 1734 г.).
 Вместе с латинским оригиналом издан перевод: «История о жизни и делах кн. Константина Кантемира» (Москва, 1783 г.).
 Для царя Петра II Байер написал: «Auszug der ä lteren Staatsgeschichte» (СПб., 1728 г.).

Примечания

Литература 
 Готлиб Зигфрид Байер — академик Петербургской Академии наук. Санкт-Петербург, Европейский Дом. 1996. — 79 с. ISBN 5-85733-060-2
 Байер Г. 3. // БСЭ. Изд-е 3-е. Т. 2. — М. — 1970.
 Зелле Г., фон. История Кёнигсбергского университета Альберта в Пруссии. — Вюрцбург. — 1956. — На нем. яз.
 Кролльман К. Старопрусская биография. — Кёнигсберг. — 1941. — На нем. яз.
 Лавринович К. К. Альбертина. Очерки истории Кёнигсбергского университета. — Калининград, Восточная Пруссия: С древнейших времен до конца второй мировой войны — Ист. очерк. Документы. Материалы. — Калининград: Кн. изд-во. — 1996. — 538 с.
 История Академии наук СССР. Т. 1. — М.-Л.: Изд-во АН СССР — 1958. — 483 с.
 Карпеев Э. П. Г. З. Байер и истоки норманской теории // Первые Скандинавские чтения: Этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб., 1997.
 Шанский Д. Н. Запальчивая полемика: Г. Ф. Миллер, Г. З. Байер и М. В. Ломоносов // Историки России. XVIII — начало XX в. М., 1996.
 Knud Lundbaek: T.S. Bayer (1694—1738). Pioneer Sinologist. Curzon Press, London/Malmö 1986, ISBN 0-7007-0189-3 (Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph Series. Bd. 54).

Ссылки 
 Жуковская Т. Н. Байер (Bayer) Готлиб (Gottlieb) Зигфрид (Siegfried) // Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII—XX вв. 
 
 Сергей Цветков. Байер и рождение русского норманнизма 

Выпускники Кёнигсбергского университета
Преподаватели Кёнигсбергского университета
Действительные члены Петербургской академии наук
Члены Прусской академии наук
Специалисты по истории России